«Ахма́т Та́уэр» (официально многофункциона́льный высо́тный ко́мплекс «Ахма́т Та́уэр»; с точки зрения русского языка правильно «Ахмат-тауэр») — строящийся 102-этажный небоскрёб высотой 435 метров в центральной части города Грозного, на берегу реки Сунжа.

Проект 
Планируется, что башня превзойдёт московский небоскрёб «Федерация» и станет самым многоэтажным и первым более чем 100-этажным зданием в России и в Европе, хотя по высоте уступит Санкт-Петербургскому небоскрёбу Лахта-центр. Название дано в честь президента Чечни Ахмата Кадырова. Проект строится на частные инвестиции, «ни одной копейки из бюджета». Это будет первый в Европе небоскрёб, построенный в зоне сейсмической активности.

Архитектурно проект напоминает чеченские средневековые сторожевые башни. Здание высотой 435 метров и общей площадью 261 679 м² расположится на участке площадью 12,5 га. Планируется, что в башне будут располагаться офисы, гостиница, рестораны, банкетные и конференц-залы, фитнес-центр с бассейном, спа-комплекс, жилые апартаменты и резиденции, музейно-выставочный комплекс имени Ахмата Кадырова..

Архитекторы и создатели 
Управление строительством осуществляет московская группа компаний «Смарт». Архитектор — американская компания Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, специализирующаяся на проектировании высотных зданий, конструктор — американская компания Thornton Tomasetti, генеральный проектировщик — ЗАО «Горпроект».

История 
Подготовка к строительству началась в январе 2016 года. К сентябрю 2016 года были вбиты все сваи под фундамент.

Примечания 

Небоскрёбы Грозного
Небоскрёбы высотой от 400 до 449 метров
Сверхвысокие строения, находящиеся на стадии строительства
Объекты, названные в честь Ахмата Кадырова
Здания и сооружения, заложенные в 2016 году